Shooting Stars Football Club désigne deux clubs de football :

 , club nigérian de football ;
 , club zimbabwéen de football.

Voir aussi